V 100 – zachodnioniemiecka lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1958-1963
 V 100 – wschodnioniemiecka lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1964–1978
 SMS V 100 – niemiecki niszczyciel z I wojny światowej
 Cadillac Gage Commando V-100 – amerykański wóz bojowy